Vinterstadion kan syfta på:

Vinterstadion, Saltsjöbaden – en skidanläggning i Nacka kommun
Vinterstadion – en bandyanläggning i Örebro, se Behrn Arena (bandyanläggning)
Vinterstadion – en ishall och en del av arenakomplexet Behrn Arena i Örebro, se Behrn Arena (ishall)

Se även
Vintersportcentrum